Нуево Охо де Агва има више значења:

 Нуево Охо де Агва (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Охо де Агва (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику